Fabriciana apenninica är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1914. Fabriciana apenninica ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
apenninica